Tenisowy turniej WTA Bausch & Lomb Championships 2008 odbył się w dniach 5 kwietnia - 14 kwietnia w amerykańskiej Amelia Island na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2008 w tenisie ziemnym
2008